L'élection des députés de la IIIe législature de la Cinquième République française a eu lieu les 5 et . Voici les résultats par département (a compléter) des 577 membres.

Ain 

 circonscription (Bourg-en-Bresse)
 Paul Barberot (M.R.P.-Centre démocrate) : 36,65 %
 Robin (F.G.D.S.-C.I.R.) : 25,29 %
 Boyon (Cinquième République) : 21,52 %
 Benoit (P.C.F.) : 13,53 %
 Bailly (Défense des classes moyennes) : 3,01 %

2 circonscription (Belley, Nantua)
Marcel Anthonioz (Cinquième République-Républicains indépendants) : 53,57 %
Monnier (P.C.F.) : 21,59 %
Channel (F.G.D.S.) : 20,13 %
Boccadoro (indépendant): 4,71 %

3 circonscription (Ambérieux, Trévoux)
Guy de La Verpillière (Cinquième République-Républicains indépendants) : 31,32 %
Dubuis (M.R.P.-Centre démocrate) : 31,31 %
Berlioz (F.G.D.S.-S.F.I.O.) : 19,97 %
Cantenys (P.C.F.) : 15,15 %
Chardon (Centre démocrate et républicain) : 2,25 %

Ardèche 
 circonscription (Privas)
Second tour :
Pierre Cornet (Ve République) : 52,11 % ÉLU.
Henri Chaze (PCF) : 47,89 % 

 circonscription (Annonay)
Second tour :
Louis Roche-Defrance (DVD) : 60,34 % ÉLU.
Michel Guigal (SFIO) : 38,84 %  
Pierre Besson (UDR) : 0,82 %

 circonscription (Largentière)
Second tour :
Jean Moulin (DVD) : 62,26 % ÉLU.
Jean Delenne (PCF) : 37,74 %

Aveyron 
 circonscription (Rodez)
Premier tour :
Roland Boscary-Monsservin (RI) : 64,48 % ÉLU. 

 circonscription (Villefranche-de-Rouergue)
Second tour :
Robert Fabre (FGDS) : 61,32 % ÉLU.
Bouyssières (UDR) : 38,62 %  

 circonscription (Millau)
Premier tour :
Louis Delmas (UDR) : 65,62 % ÉLU. 
Julien (Centre-démocratique) : 34,38 %

Cantal 
 circonscription (Aurillac)
Second tour :
Augustin Chauvet (UDR) : 55,68 % ÉLU.
Meyniel (FGDS) : 44,32 % 

 circonscription (Saint-Flour)
Premier tour :
Georges Pompidou (UDR) : 62,26 %  ÉLU.
Maurice Montel (Centre-gauche) : 16,18 % 
Louis Taurant (PCF) : 10,29 % 
Chaput (Centre Démocratique) : 5,60 %
Irondelle (FGDS) : 4,81 %
Bonnet (Extrême-gauche) : 0,86 %

Corrèze 
 circonscription (Tulle)
Second tour :
Jean Montalat (SFIO) : 72,28 % ÉLU.

 circonscription (Brive-la-Gaillarde)
Second tour :
Roland Dumas (FGDS) : 50,38 % ÉLU.
Jean Charbonnel (UDR) : 49,62 %

 circonscription (Ussel)
Second tour :
Jacques Chirac (UDR) : 50,73 %  ÉLU.
Georges Émon (PCF) : 49,27 %

Dordogne 
 circonscription (Périgueux)
Second tour :
Yves Guéna (UDR) : 50,96 %  ÉLU.
Peron (PCF) : 49,04%

 circonscription (Bergerac)
Second tour :
Louis Pimont (FGDS) : 57,32 % ÉLU.
Aulong (UDR) : 42,68 %

 circonscription (Nontron)
Second tour :
Georges Bonnet (FGDS) : 65,12 %  ÉLU.
Arnaud (UDR) : 34,88 %

 circonscription (Sarlat)
Second tour :
Robert Lacoste (FGDS) : 62,42 %  ÉLU.
Pierre Janot (UDR) : 37,62 %

Ille-et-Vilaine

Première circonscription d'Ille-et-Vilaine

Deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine

Landes 
 circonscription (Mont-de-Marsan)
Premier tour :
André Mirtin (Ve République) : 41,12 %
Charles Lamarque-Cando (SFIO) : 38,31 %
Jean Lespiau (PCF) : 13,16 %
Jean Ducourneau (CD) : 7,41 %
Second tour :
Charles Lamarque-Cando (SFIO) : 51,25 % ÉLU.
André Mirtin (Ve République) : 48,74 %

2 circonscription (Dax)
Premier tour :
Xavier Defos du Rau (CD) : 37,36 %
Henri Lavielle (DVG) : 36,83 %
André Maye(PCF) : 15,65 %
Jean Labat (Cinquième République) : 10,13 %
Second tour :
Henri Lavielle (DVG) : 55,28 % ÉLU.
Xavier Defos du Rau (CD) : 44,71 %

3 circonscription (Aire-sur-l'Adour)
Premier tour :
Jean-Marie Commenay (DVD) : 44,15 %
Alain Dutoya (FGDS) : 22,25 %
Pierre Léon-Dufour (Ve République) : 16,03 %
André Curculosse (PCF) : 14,55 %
Second tour :
Jean-Marie Commenay (DVD) : 59,35 % ÉLU.
Alain Dutoya (FGDS) : 40,65 %

Lot 
 circonscription (Cahors)
Second tour :
Maurice Faure (RD-FGDS) : 48,40 %  ÉLU.
Jean-Pierre Dannaud (UDR) : 43,40 %
Marcouly (dissident FGDS) : 8,20 %

 circonscription (Figeac)
Second tour :
Bernard Pons (UDR) : 54,38 %  ÉLU.
Henri Thamier (PCF) : 45,62 %

Nièvre 
 circonscription (Château-Chinon)
Premier tour :
François Mitterrand (FGDS) : 56,27 % ÉLU.
Jacques Mercier (UDR) : 33,13 %
Guyollot (PCF) : 10,60 %

Puy-de-Dôme 
 circonscription (Chamalières)
Premier tour :
Valéry Giscard d'Estaing (RI) : 56,58 % ÉLU.
Parent (FGDS) : 21,94 % 
Serandon (PCF) : 15,05 %
Le Dudal (UDR) : 6,41 %

Vaucluse 
 circonscription (Avignon)
Second tour :
Henri Duffaut (DVG) : 66,16 %  ÉLU.
Méron (UDR) : 33,84 %

 circonscription (Carpentras)
Second tour :
Léon Ayme (DVG) : 56,83 %  ÉLU.
Georges Santoni (UDR) : 43,17 % 

 circonscription (Orange)
Second tour :
Fernand Marin (PCF) : 50,72 % ÉLU.
Jacques Bérard (UDR) : 49,28 %

Hauts-de-Seine 

 circonscription (Gennevilliers-Villeneuve-la-Garenne)
Waldeck L'Huillier (P.C.F.] : 61,72 % ÉLU.
Valenciennes (Cinquième République) : 28,46 %
Staelens (F.G.D.S.) : 9,82 %

Seine-Saint-Denis 

 circonscription (Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Saint-Ouen)
Étienne Fajon (P.C.F.) : 47,96 %
Bonneville (Cinquième République) : 32,02 %
Bonnemaison (F.G.D.S.-S.F.I.O.) : 9,79 %
Val (Centre démocrate) : 6,03 %
Mignot (Extrême gauche (P.S.U.+Just-trotskyste)) : 4,20 %

13 circonscription

Notes et références 

1967